L'octane est un hydrocarbure linéaire de la famille des alcanes.
 Indice d'octane, mesure de la résistance à l'auto-allumage d'un carburant utilisé dans un moteur à allumage commandé.
 Octane est un film britannico-luxembourgeois réalisé par Marcus Adams en 2003.
 Octane est un groupe de rock américain formé en 2000.
 Octane est le huitième album du groupe de rock progressif américain, les Spock's Beard.
 Octane est un magazine automobile britannique.
 Octane (aussi appelé Octane Render) est un moteur de rendu 3D non biaisé et en temps réel.
 Octane est une voiture de base dans Supersonic Acrobatic Rocket-Powered Battle-Cars et dans sa suite Rocket League.
 Dans le jeu vidéo Apex Legends, Octane est un personnage ayant des jambes mécaniques et la capacité de courir très vite.